Département de l'Intérieur peut faire référence au : 
 département de l'Intérieur des États-Unis, le ministère américain chargé de la gestion des terres possédées par l‘État fédéral ;
 département de l'Intérieur du Royaume-Uni, ou bureau de l'Intérieur, le ministère chargé de la sécurité en Angleterre et au pays de Galles.